Fernán Pérez puede referirse a:

Topónimos
 Fernán Pérez, localidad española de la provincia de Almería.

Antropónimos
 Fernán Pérez Ponce de León (m. 1291), noble castellano de la familia Ponce de León que llegó a ser adelantado mayor de la frontera de Andalucía, mayordomo mayor del rey Alfonso X y ayo de Fernando IV de Castilla.
 Fernán Pérez Maimón, almirante castellano.
 Fernán Pérez de Ayala (1305-1385), señor de Ayala y de Torrejón de Velasco que desempeñó además los cargos de adelantado mayor de Murcia y de merino mayor de Asturias.
 Fernán Pérez de Andrade (m. 1397), noble gallego que ocupó un papel destacado en ese territorio durante los reinados de Enrique II, Juan I y Enrique III de Castilla.
 Fernán Pérez de Ayala (m. 1436), señor de Ayala y de Salvatierra, merino mayor de Guipúzcoa y alférez mayor del pendón de la Orden de la Banda.
 Fernán Pérez de Guzmán (c. 1370 - c. 1460), escritor y poeta español.
 Fernán Pérez de Ayala (1467), beneficiado del cabildo de la catedral de Toledo que protagonizó la discusión previa a las sublevaciones conversa y anticonversa de Toledo de 1467, llamadas del fuego de la Magdalena.
 Fernán Pérez de Oliva (m. 1541), ingeniero, humanista y escritor español, tío del célebre humanista cordobés Ambrosio de Morales.